Příjmení Mazuch nosí více významných osobností:

 Lenka Mazuchová (* 1958) – česká politička
 Ondřej Mazuch (* 1989) – český fotbalový obránce a reprezentant
 Rudolf Mazuch (1891–1920) – český akademický malíř